Афродіта — грецька богиня краси і кохання.
 Афродита Керченська
 Афродіта Кнідська
 Афродіта Сіракузька
 Афродіта Анадіомена
 Храм Афродіти Кітерійської
 1388 Афродіта
 До Афродіти
 Земля Афродіти
 Афродіта (газове родовище)
 Радіо Афродита